Ramón María del Valle-Inclán (1866-1966), écrivain, dramaturge et poète espagnol ;
 Miguel Inclán (1900-1956), acteur mexicain.